Shunt (aus dem Englischen, für Abzweig oder Nebenanschluss) steht für:

 Shunt (Elektrotechnik), ein elektrischer Messwiderstand
 Shunt (Medizin), Blutübertritt zwischen arteriellem und venösen System, oder eine andere (künstliche) Verbindung zwischen sonst nicht verbundenen Systemen
 Shunt (Künstlerkollektiv), ein britisches Künstlerkollektiv, welches Performances an ungewöhnlichen Spielorten entwirft

Siehe auch: